Bekkerveld (buurt), een buurt van Heerlen
 Aarveld-Bekkerveld of kortweg Bekkerveld, een wijk in Heerlen (die de buurt omvat)
 RKSV Bekkerveld, de voetbalclub in deze buurt